Aphrodite – album piosenkarki Kylie Minogue
 „Aphrodite” (Gavin King) – brytyjski didżej i producent muzyki drum and bass
 Aphrodite – postać z Rycerzy Zodiaku
 Aphrodite – planetoida o numerze katalogowym 1388
 Aphrodite (Afrodyta) – w mitologii greckiej bogini piękna i miłości

Zobacz też 
 Phalaenopsis aphrodite – gatunek rośliny z rodziny storczykowatych
 Aphrodita – rodzaj pierścienic
 Afrodyta – imię żeńskie